Grupo Desportivo da Expresso, por questões de patrocínio também chamado de Expresso Fagec F.C., é um clube multi-desportivo da cidade de Cazenga, na província de Luanda, em Angola. Sua principal modalidade é o futebol feminino, onde é uma das equipas mais bem sucedidas do país. 

No futebol masculino disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1993.

História 
A equipe Grupo Desportivo da Nocal (GD Nocal) foi fundada em 1963 como um time de operários da cervejaria Nocal, no período da administração colonial portuguesa. Em 2008, a cervejaria se separou da GD Nocal, quando o time passou a chamar-se Grupo Desportivo da Expresso.

Por um período curto de tempo adotou o nome "Gira Jovem de Cazenga", quando novamente voltou a chamar-se Expresso Fagec. Por questões de patrocínio também é conhecido como "Fagec F.C.".

Modalidades 
O GDE compete basicamente no futebol e no basquete, mantendo também uma importante equipa de xadrez para os campeonatos nacionais.

Títulos

Futebol feminino 
 Copa Nacional de Futebol Feminino - Taça Sílvia Cabral: campeã em 1997 e 2003.
 Supertaça de Angola de Futebol Feminino: campeã em 1998 e 2001.
 Copa 11 de Novembro - Dia da Independência: campeã em 2000.
 Taça Cidade de Luanda de Futebol Feminino: campeã em 1997, 2000 e 2001.
 Campeonato Provincial de Luanda de Futebol Feminino: campeã em 1997, 1998, 2000 e 2001.

Basquetebol 
O departamento de basquete tem muito sucesso, principalmente o das mulheres. Elas venceram o campeonato angolano em 1998 e ficaram em segundo lugar em 1999. Em 1997, os jogadores de basquete do Nocal terminaram em terceiro na Copa dos Campeões de Clubes Femininos da FIBA África, a maior competição de clubes da FIBA África para mulheres.

Clubes de futebol da província de Luanda